Cross Purposes Live — третій концертний альбом англійської рок-групи Black Sabbath. Випущений 4 квітня 1995 року.

Композиції 
 Time Machine — 5:08
 Children of the Grave — 5:25
 I Witness — 5:02
 Into the Void — 6:39
 Black Sabbath — 8:12
 Psychophobia — 3:03
 The Wizard — 4:42
 Cross of Thorns — 4:43
 Symptom of the Universe — 7:31
 Headless Cross — 5:34
 Paranoid — 5:13
 Iron Man — 3:27
 Sabbath Bloody Sabbath — 6:11

Склад 
 Гізер Батлер — бас
 Тоні Айоммі — гітара
 Тоні Мартін — вокал
 Боббі Рондінеллі — ударні

Джерела 
 Cross Purposes Live allmusic
 Cross Purposes Live  last.fm

Альбоми Black Sabbath
Квітень 1995